Troostwijk et Van Troostwijk est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme

Noblesse 
 , famille noble néerlandaise :
  (1752-1837), chimiste néerlandais ;
  (1898-1978), noble et homme politique néerlandais ;
  (1894-1965), noble et homme politique néerlandais ;
 Wouter Johannes van Troostwijk (1782-1810), peintre et graveur néerlandais.

Autres personnalités 
  (1880-1942), combattant néerlandais de la résistance ;
  (1914-1991), avocat et homme politique néerlandais ;

Patronyme néerlandais